Kallikrates (gr. Καλλικράτης, „der gute Herrscher“) ist ein  männlicher Vorname. Folgende Personen tragen diesen Namen:

 ein antiker griechischer Architekt, siehe Kallikrates (Architekt)
 ein antiker griechischer Bildhauer, siehe Kallikrates (Bildhauer um 300 v. Chr.)
 ein antiker griechischer Bildhauer, siehe Kallikrates (Bildhauer um 220 v. Chr.)
 ein antiker griechischer Toreut, siehe Kallikrates (Toreut)
 ein Feldherr des Ptolemaios I., siehe Kallikrates (Feldherr)
 ein Admiral des Ptolemaios II., siehe Kallikrates (Admiral)
 ein Führer des Achaiischen Bundes, siehe Kallikrates (Politiker)

Das Kallikratis-Programm ist nach dem Architekten benannt.

Siehe auch
Kallikratis